

Населені пункти та їхні частини
 Жарки — місто в Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Жаркі — гміна в Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Жаркі — село в гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Жаркі — частина села Боровецько в гміні Добришице Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Жарки

Примітки